Знесолення — зменшення кількості солей у продукті або речовині, що відбувається внаслідок природних або технологічних процесів.

 Знесолення вугілля — зменшення кількості солей у вугіллі
 Знесолення ґрунтів — зменшення кількості солей у ґрунті
 Знесолення нафти — зменшення кількості солей у нафті
 Знесолення води — зниження вмісту солі води з відкритого джерела.

Література